Ралли Италии 2017 года (официально 14° Rally Italia Sardegna) - седьмой этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 8 по 11 июня. Это 14-ое Ралли Сардинии и в целом, и  в рамках чемпионата мира, а также 43-ий итальянский этап в составе мирового первенства. Свою первую победу одержал эстонец Отт Тянак, а Эсапекка Лаппи впервые выиграл на спецучастке.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 6, 96 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году